Fluidum je výraz, používaný:

 ve starší vědecké literatuře pro standardními metodami nedetekovatelnou látku, která je nositelem fyzikálních vlastností 
 pro látku tekuté povahy
 pro blíže nepopsatelné kouzlo osobnosti nebo místa